Ранчо ел Венадо има више значења:

 Ранчо ел Венадо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Венадо (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику